Recreation Day è il quarto album della band Evergrey, pubblicato nel 2003 dalla Inside Out Music.

Tracce 

Limited Edition Bonus Track
 Trilogy of the Damned - 9:00

Collegamenti esterni